Bupleurum minus är en flockblommig växtart som beskrevs av Renato Pampanini. Bupleurum minus ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
minus